George Seymour kan syfta på bland andra:

*George Francis Seymour (1787–1870), brittisk amiral
George Hamilton Seymour (1797–1880), brittisk diplomat
George Seymour, 7:e markis av Hertford (1871–1940), brittisk pär